Bison (geslacht), een rundergeslacht (bizon)

Personen/personages 
 Bison Dele (1969-2002), een Amerikaans basketballer
 M. Bison (in Japan Vega genoemd), de dictator uit de Street Fighter-computerspellen
 Balrog (Street Fighter) (in Japan M. Bison genoemd), de bokser uit de Street Fighter-computerspellen

Geografie 
 Bison (Kansas)
 Bison (South Dakota)

Overige 
 Buffalo Bisons, een Amerikaanse honkbalploeg uit Buffalo (New York)
 Bison International, een Nederlandse fabrikant van onder andere lijm, bekend van de merknaam Bisonkit
 Bison (motorfiets), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
 GNU bison, een parsergenerator
 Mjasisjtsjev M-4 (NAVO-codenaam: Bison), een gevechtsvliegtuig
 Żubrówka, een Pools wodkamerk (indirect) vernoemd naar de Europese bizon

Zie ook 
 The Last Bison, een Amerikaanse indiefolkband die werd opgericht onder de naam Bison
 Bizon (doorverwijspagina)